Red Cloud (indianenleider)
 Red Cloud (plaats)